

Persone
 Alex Maloney, propr. Alexandra Maloney (1992) – velista neozelandese
 Carolyn B. Maloney, propr. Carolyn Bosher Maloney (1946) – politica statunitense
 Kristen Maloney (1981) – ex ginnasta statunitense
 Leo D. Maloney, propr. Leo Daniel Maloney (1888-1929) – attore, regista e sceneggiatore statunitense
 Matt Maloney, propr. Matthew Patrick Maloney (1971) – ex cestista statunitense
 Michael Maloney (1957) – attore inglese
 Samantha Maloney (1975) – batterista e compositrice statunitense
 Shafiqua Maloney (1999) – velocista e mezzofondista sanvincentina
 Sean Patrick Maloney (1966) – politico e avvocato statunitense
 Shaun Maloney (1983) – allenatore di calcio ed ex calciatore scozzese
 Zane Maloney (2003) – pilota automobilistico barbadiano

Personaggi immaginari
 Mary Lou Maloney – personaggio protagonista di due film della serie cinematografica Prom Night

Altro
 Monte Maloney – montagna antartica sul fianco sudorientale del Ghiacciaio Bowman
 Mrs. Maloney's Fortune – cortometraggio muto del 1914
 Tony and Maloney − cortometraggio muto del 1914
 Widow Maloney's Faith – cortometraggio muto del 1913